Závěrka má více významů:

 Závěrka (usedlost v Břevnově)
 Závěrka (usedlost na Smíchově)
 Závěrka (Mnichovice)
 Závěrka (fotoaparát)
 Účetní závěrka

Související články 
závěr
uzávěr
uzávěrka

Externí odkazy